Намиг Мамедов:
 Мамедов, Намиг Масим оглы (род. 1976) — азербайджанский бизнесмен, меценат, общественный деятель.
 Мамедов, Намиг Заид оглы (род. 1957) — азербайджанский художник.